Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1992 był 40 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 47 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 
W sezonie 1992 do mistrzostw Europy zaliczane było 47 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem – 20, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy